Мінкін — єврейське або німецьке прізвище, яке утворене від імені Мінна.

Походження 

Основою прізвища Мінкін послужило церковне ім'я Міна. Прізвище Мінкін, ймовірно, веде свій початок від імені Мінка, яке є похідною формою хрестильне імені Міна (або Міней). У перекладі з грецької воно означає «місяць». За старих часів це ім'я було дуже популярним (церква відзначала день пам'яті святих з цим ім'ям 17 разів на рік). Однак пізніше ім'я Міна зникло з ужитку, як майже всі чоловічі імена із закінченням -а, в процесі розмежування форми чоловічих та жіночих імен.

Одним з покровителів цього імені є преподобний мученик Міна, освічений і красномовний афінянин, який таємно сповідував християнство. Він був посланий як воєвода імператором Максиміном до Александрії для приборкання смут, що виникли між християнами і язичниками. Міна встиг примирити і заспокоїти ворогуючих, але разом з тим скористався нагодою, щоб відкрито проповідувати християнську віру, за що був страчений.

Відповідно до іншої, менш вірогідної гіпотези, ім'я Мінка є зменшувально формою імені Михайло, яке в перекладі з староєврейського означає «гречний».

Слід зазначити, що прізвище Мінкін може мати і єврейське походження. В цьому випадку воно походить від єврейського ашкеназького жіночого імені Міна. Воно, в свою чергу, сходить до німецького імені Мінна (), яке є зменшувально формою імені Вільгельміна, жіночої форми імені Вільгельм. Це древньогерманська ім'я означає «хоробрий захисник».

Відомі носії 

 Мінкін Адольф Йосипович (1898—1967) — радянський театральний режисер, режисер документального кіно, режисер-постановник мистецьких фільмів.
 Мінкін Віктор Олексійович (. 1947) — народний художник Росії.
 Мінкін Володимир Ісакович (. 1935) — російський хімік, академік РАН.
 Мінкін В'ячеслав Юрійович (1989—2020) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мінкін Денис Юрійович (. 1965) — російський підприємець, вчений, голова ради директорів ТОВ "Друкарський комплекс «Девіз», доктор технічних наук.
 Мінкін Лазар Мойсейович (1924—2003) — російський геолог, першовідкривач Нерюнгрінського вугільного родовища, лауреат Державної премії СРСР.
 Мінкін Олександр Вікторович (. 1946) — російський журналіст і театрознавець, автор публікацій про корупцію в Росії.
 Мінкін Олександр Узбековіч (. 1952) — професор, доктор медичних наук, завідувач кафедрою щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології СГМУ (Архангельськ), онколог, пластичний хірург, щелепно-лицьовий хірург, Заслужений лікар РФ.
 Мінкін Олександр Яремович (1887—1955) — учасник революційного руху в Росії, радянський державний і партійний діяч, дипломат.
 Мінкін Юхим Львович (1922—2011) — повний кавалер ордена Слави.
 Мінкін Юрій Борисович (1957—2014) — завідувач кафедри електротехніки електроніки і мікропроцесорної техніки МІТХ, підприємець.

 Мінкіна Валентина Альфредівна (1941—2004) — російський інформатик, бібліографознавець.
 Мінкіна Віра Єгорівна (1918—2011) — радянська і російська театральна актриса, народна артистка РРФСР.

Примітки 

Слова і фрази на їдиші